Rönnbuskören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnbuskören, Korsholm, Österbotten, 
 Rönnbuskören, Vasa, Österbotten,

Se även
Rönnbuskörarna
Rönnbusken

Robotskapade Finlandförgreningar